In den Beginne (spel)
 In den beginne (roman)